Medveș – wieś w Rumunii
 Medvés – miejscowość na Słowacji

Zobacz też:
 Medveš